No Name – fumetto italiano ideato da Davide Barz
 No Name – census-designated place statunitense in Colorado
 No Name – gruppo musicale montenegrino
 No Name – gruppo musicale slovacco
 No Name – singolo di Ryan O'Shaughnessy del 2012
 No Name – singolo di NF del 2018
 No Name – album di Maruv del 2021